El nombre Mario Contreras puede referirse a:

 Mario W. Contreras Contreras (1987-), ciclista salvadoreño.
 Mario Contreras Sotomayor (19??-), músico multiinstrumentista chileno.
 Mario Contreras Vega (1947-), político, escritor y poeta chileno.
 Mario I. Contreras (1971-), compositor mexicano.